Milea – ex comune della Grecia nella periferia della Tessaglia
Milea – ex comune della Grecia nella periferia dell'Epiro